Målmand har flere betydninger:

Sport
 Målmand – generelt
 Målmand (fodbold)
 Målmand (håndbold)

Film
 Målmand (film) – en sovjetisk film fra 1936